Georgplatz steht für:
 Georgplatz (Dresden), Platz in Dresden
 Georgplatz (Köln), Platz in Köln, siehe Liste der Naturdenkmale in Köln
 Georgplatz (Leipzig), Platz in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Altlindenau, A–G

Georgsplatz steht für:
 Georgsplatz (Hannover), Platz in Hannover
 Georgsplatz (Wennigsen), Platz in Wennigsen
 Piața Sfântu Gheorghe, Platz in Timișoara

Siehe auch:
 Georgstraße (Begriffsklärung)